Пуерта дел Кахон има више значења:

 Пуерта дел Кахон (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерта дел Кахон (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику